Personen
 C.C.S. Crone (1914-1951), Nederlands schrijver
 C.C.S. Crone-prijs, een Nederlandse literatuurprijs
 Ferd Crone (1954), Nederlands politicus
 Kees Crone (1949), de oudste zoon van schrijver C.C.S. Crone
 Patricia Crone (1945), Deens historica
 Pepijn Crone (1981), Nederlands journalist en nieuwslezer